est le nom scientifique : 
 Echinodiscus Leske, 1778, un genre d'oursins (Animalia, Echinoidea)
 Echinodiscus Etayo & Diederich, 2000 = Neoechinodiscus Molinari & R. Sierra (2020), un genre de champignons (Fungi, Heliotales)
 Echinodiscus Benth. 1838, un genre de plantes (Leguminosae)
 Echinodiscus A. Mann, 1925, un genre de diatomées de la famille des ''Bacillariophyceae. 

Homonymie de genre en biologie